Die Volvo Women’s Open 2005 waren ein Damen-Tennisturnier in Pattaya. Das Hartplatzturnier der Kategorie Tier IV war Teil der WTA Tour 2005 und fand vom 29. Januar bis 6. Februar 2005 statt.

Das Endspiel im Einzel gewann Conchita Martínez gegen Anna-Lena Grönefeld mit 6:3, 3:6 und 6:3. Im Doppelfinale besiegten Marion Bartoli und Anna-Lena Grönefeld die Paarung Marta Domachowska/Silvija Talaja mit 6:3 und 6:2.

Qualifikation 
Die Qualifikation für die Volvo Women’s Open 2005 fand vom 29. bis 31. Januar 2005 statt. Ausgespielt wurden vier Plätze im Einzel und ein Platz im Doppel, die zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers berechtigten.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 

WTA Tour 2005
Tennisturnier in Pattaya